Telemark – contea norvegese soppressa
 Telemark – tecnica sciistica
 Telemark – Ep di Ihsahn